Ел Енкуентро има више значења:

 Ел Енкуентро, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Енкуентро (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Енкуентро (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енкуентро (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енкуентро (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енкуентро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енкуентро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енкуентро (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енкуентро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енкуентро (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енкуентро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енкуентро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енкуентро (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енкуентро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику